Токсан-бі () — село у складі району імені Габіта Мусрепова Північно-Казахстанської області Казахстану. 
 Токсан-Су - річка в Криму.
 Токсан (пік) (кор. 덕산, 1517 м) - гірський пік в Кореї.